Příjmení Šula nosí více významných osobností:

 Jan Šula (1904–1994) – český lékařský chemik a biochemik
 Jan Šula (lékař) (* 1960) – český lékař
 Jaroslav Šula (* 1948) – český politik